Riu Sora, curs d'aigua a Eslovènia
 Sora, municipi d'Osona
 Sora, ciutat i municipi en el departament colombià de Boyacá
 Sora, poble del municipi de Medvode, a la regió eslovena de l'Alta Carniola
 Sora, ciutat italiana actual en la província del Laci
 Sora, antiga ciutat en la província romana del Latium, succeïda per la moderna Sora